Podsavezna liga Koprivnica, također i kao Prvenstvo Koprivničkog nogometnog podsaveza je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963./64.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Graničar" iz Đurđevca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Međupodsavezna liga Zagreb 1963./64. 
 Grupna liga Koprivnica 1963./64. 
 Grupna liga Đurđevac 1963./64.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Mladen Levak, Kristina Poljičak: Nogometni klub "Osvit" Đelekovec : 1923. – 2013. : 90 godina Nogometnog kluba "Osvit" i igranja nogometa u Đelekovcu , Đelekovec, 2014.,  (Vendi), str. 114-120
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, ''"Glas Podravine"', br. 30, god. XVI, izdano 15. kolovoza 1964., str. 7, preuzeto 31. ožujka 2021. 
 

1963-64 0 Koprivnica
Koprivnica 
1963-64 Koprivnica